Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2014 в Азии проходил с 29 июня 2011 года по 10 сентября 2013 года и определил участников ЧМ-2014 в Бразилии от АФК.

В финальный турнир вышли 4 команды; ещё одна команда участвовала в межконтинентальных стыковых матчах с 5-й командой зоны КОНМЕБОЛ.

Участники 
В отборочном турнире приняли участие 43 сборные из 46 членов АФК. Членство сборной Брунея в ФИФА было приостановлено с сентября 2009 по май 2011.. После восстановления в правах сборная Брунея уже не успевала принять участие в чемпионате мира. Сборные Бутана и Гуама отказались от участия.. АФК опубликовала рейтинг сборных, который использовался при жеребьёвке, составленный на основе выступлений команд в отборочном и финальном турнирах ЧМ-2010.

{|
! Проходят в 3-й раунд
! Проходят во 2-й раунд
! Участвуют в 1-м раунде
|- valign=top
|
 
 
 
 
 
|
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
|}

Первый раунд 
16 худших команд по рейтингу разбиваются на пары и проводят по матчу на поле каждого из соперников. Победители выходят во второй раунд. Первоначально, 7 декабря 2009 года, АФК приняла решение провести игры первого раунда 8 октября и 12 октября 2010 года. Впоследствии это решение было отменено; отборочные игры начались в середине 2011 года. Матчи состоялись 29 июня и 2-3 июля 2011 года. Жеребьёвка первых двух раундов отборочного турнира в зоне АФК состоялась 30 марта 2011 года в Куала-Лумпуре. Первую корзину составили команды на 28-35 местах рейтинга, вторую — на 36-43 местах.

|}
Примечания:
 Матч Афганистан — Палестина прошёл в Таджикистане.
 Оба матча между Непалом и Восточным Тимором прошли в Непале.

Отчёты о матчах

Второй раунд 
8 победителей первого раунда и 22 команды, занимающие в рейтинге места с 6 по 27 разбиваются на пары и проводят по матчу на поле каждого из соперников. Победители выходят в третий раунд. Матчи состоялись 23 и 28 июля 2011 года. Первую корзину составили команды на 6-20 местах рейтинга, вторую — команды на 21-27 местах и победители первого раунда.

|}

Отчёты о матчах

Третий раунд 
15 победителей второго раунда и 5 команд, возглавляющих рейтинг, разбивались на 5 групп по 4 команды и играли по круговой системе в два круга. Победители групп и занявшие вторые места вышли в четвёртый раунд. Матчи состоялись с 2 сентября 2011 по 29 февраля 2012 года. Жеребьёвка третьего раунда прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля. При жеребьёвке был использован рейтинг ФИФА на июль 2011 года.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Четвёртый раунд 
10 сборных, добравшиеся до этого раунда, разбивались на две группы по 5 команд и играли два круга по круговой системе. Победители групп и команды, занявшие вторые места вышли в финальный турнир чемпионата мира. Команды, занявшие третьи места, вышли в пятый раунд.

Матчи состоялись с 3 июня 2012 года по 18 июня 2013 года.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка четвертого раунда прошла в Куала-Лумпуре 9 марта 2012 года. При жеребьёвке участники были разделены по 2 команды на пять корзин согласно рейтингу ФИФА на 7 марта 2012 года.

Корзины:

Группа A

Группа B

Пятый раунд 
Две команды, занявшие в группах четвёртого раунда третьи места, провели по матчу на поле каждого из соперников. Победитель играет межконтинентальные стыковые матчи с 5-й командой КОНМЕБОЛ. Матчи состоялись 6 и 10 сентября 2013 года.

|}

Бомбардиры 
 на 14 ноября 2012 года

Примечания

Ссылки 
 Квалификация на the-afc.com
 Квалификация ЧМ 2014
 Отбор на ЧМ 2014 
 Отбор к ЧМ (Азия) 

Чемпионат мира по футболу 2014
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
2011 год в футболе
2012 год в футболе
2013 год в футболе